División Atlántico puede referirse a:

 División Atlántico (NBA): División de la Conferencia Este de la NBA.
 División Atlántico (NHL): División de la NHL creada en 1993 como parte de la Conferencia Este.